|-
|(101251)||1998 SE92|| align=right|15,0|| align=right|2,754|| align=right|0,049|| align=right|4,71|| align=right|4,569||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101252)||1998 SO92|| align=right|15,8|| align=right|2,516|| align=right|0,092|| align=right|2,62|| align=right|3,991||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101253)||1998 SG93|| align=right|15,8|| align=right|3,002|| align=right|0,190|| align=right|2,62|| align=right|5,200||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101254)||1998 SK93|| align=right|16,5|| align=right|2,276|| align=right|0,104|| align=right|6,35|| align=right|3,434||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101255)||1998 SY93|| align=right|16,7|| align=right|2,386|| align=right|0,193|| align=right|1,86|| align=right|3,685||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101256)||1998 SA95|| align=right|15,0|| align=right|2,627|| align=right|0,254|| align=right|6,21|| align=right|4,257||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101257)||1998 SE95|| align=right|16,4|| align=right|2,357|| align=right|0,165|| align=right|5,16|| align=right|3,617||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101258)||1998 SF97|| align=right|16,1|| align=right|2,310|| align=right|0,284|| align=right|3,70|| align=right|3,510||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101259)||1998 SA98|| align=right|15,4|| align=right|2,621|| align=right|0,078|| align=right|4,88|| align=right|4,242||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101260)||1998 SU98|| align=right|15,2|| align=right|2,770|| align=right|0,085|| align=right|2,97|| align=right|4,608||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101261)||1998 SS102|| align=right|16,6|| align=right|2,476|| align=right|0,187|| align=right|2,54|| align=right|3,895||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101262)||1998 SU104|| align=right|15,4|| align=right|2,342|| align=right|0,094|| align=right|8,69|| align=right|3,583||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101263)||1998 SU105|| align=right|17,4|| align=right|2,310|| align=right|0,213|| align=right|1,72|| align=right|3,509||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101264)||1998 SW105|| align=right|15,0|| align=right|3,065|| align=right|0,152|| align=right|11,34|| align=right|5,364||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101265)||1998 SX105|| align=right|16,2|| align=right|2,601|| align=right|0,204|| align=right|3,38|| align=right|4,195||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101266)||1998 SJ107|| align=right|16,1|| align=right|2,573|| align=right|0,194|| align=right|2,91|| align=right|4,125||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101267)||1998 SU107|| align=right|16,2|| align=right|2,386|| align=right|0,168|| align=right|1,81|| align=right|3,684||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101268)||1998 SJ110|| align=right|15,8|| align=right|2,344|| align=right|0,218|| align=right|2,90|| align=right|3,588||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101269)||1998 SS110|| align=right|15,5|| align=right|2,619|| align=right|0,238|| align=right|2,37|| align=right|4,238||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101270)||1998 SQ111|| align=right|16,2|| align=right|2,269|| align=right|0,150|| align=right|8,07|| align=right|3,417||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101271)||1998 SU111|| align=right|16,0|| align=right|2,414|| align=right|0,181|| align=right|2,86|| align=right|3,750||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101272)||1998 SN113|| align=right|15,9|| align=right|2,692|| align=right|0,145|| align=right|5,85|| align=right|4,415||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101273)||1998 SO113|| align=right|15,4|| align=right|2,603|| align=right|0,132|| align=right|12,80|| align=right|4,199||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101274)||1998 SC114|| align=right|16,5|| align=right|2,362|| align=right|0,250|| align=right|3,53|| align=right|3,629||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101275)||1998 SF115|| align=right|14,7|| align=right|2,722|| align=right|0,153|| align=right|9,66|| align=right|4,491||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101276)||1998 SN115|| align=right|15,7|| align=right|2,596|| align=right|0,139|| align=right|14,21|| align=right|4,182||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101277)||1998 SS115|| align=right|15,4|| align=right|2,326|| align=right|0,184|| align=right|6,41|| align=right|3,547||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101278)||1998 SS116|| align=right|15,2|| align=right|2,572|| align=right|0,236|| align=right|4,28|| align=right|4,125||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101279)||1998 SX116|| align=right|16,3|| align=right|2,358|| align=right|0,248|| align=right|4,51|| align=right|3,620||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101280)||1998 SD117|| align=right|16,5|| align=right|2,279|| align=right|0,156|| align=right|4,00|| align=right|3,440||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101281)||1998 SP117|| align=right|16,1|| align=right|2,356|| align=right|0,167|| align=right|2,58|| align=right|3,616||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101282)||1998 SC118|| align=right|16,7|| align=right|2,364|| align=right|0,209|| align=right|1,26|| align=right|3,634||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101283)||1998 SJ118|| align=right|14,0|| align=right|2,770|| align=right|0,271|| align=right|32,39|| align=right|4,610||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101284)||1998 SH119|| align=right|15,4|| align=right|3,126|| align=right|0,223|| align=right|1,44|| align=right|5,525||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101285)||1998 SC124|| align=right|15,4|| align=right|2,697|| align=right|0,111|| align=right|9,73|| align=right|4,429||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101286)||1998 SF124|| align=right|15,8|| align=right|2,543|| align=right|0,283|| align=right|12,38|| align=right|4,053||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101287)||1998 SP124|| align=right|16,3|| align=right|2,597|| align=right|0,224|| align=right|4,55|| align=right|4,186||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101288)||1998 SA125|| align=right|15,4|| align=right|2,685|| align=right|0,153|| align=right|2,87|| align=right|4,399||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101289)||1998 SL125|| align=right|16,3|| align=right|2,364|| align=right|0,230|| align=right|4,24|| align=right|3,634||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101290)||1998 SO125|| align=right|16,1|| align=right|2,558|| align=right|0,176|| align=right|4,58|| align=right|4,091||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101291)||1998 SP125|| align=right|15,6|| align=right|2,278|| align=right|0,148|| align=right|6,07|| align=right|3,438||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101292)||1998 SM126|| align=right|16,5|| align=right|2,314|| align=right|0,095|| align=right|7,03|| align=right|3,519||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101293)||1998 SS126|| align=right|15,5|| align=right|2,624|| align=right|0,133|| align=right|14,85|| align=right|4,250||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101294)||1998 SW126|| align=right|15,7|| align=right|2,798|| align=right|0,234|| align=right|8,65|| align=right|4,679||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101295)||1998 SB127|| align=right|15,9|| align=right|2,277|| align=right|0,143|| align=right|7,17|| align=right|3,436||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101296)||1998 SE127|| align=right|16,0|| align=right|2,567|| align=right|0,210|| align=right|6,54|| align=right|4,113||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101297)||1998 SZ127|| align=right|17,1|| align=right|2,372|| align=right|0,218|| align=right|3,08|| align=right|3,654||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101298)||1998 SE128|| align=right|16,1|| align=right|2,377|| align=right|0,194|| align=right|2,89|| align=right|3,665||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101299)||1998 SL129|| align=right|15,9|| align=right|2,344|| align=right|0,178|| align=right|2,55|| align=right|3,588||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101300)||1998 SV129|| align=right|16,2|| align=right|2,474|| align=right|0,223|| align=right|2,74|| align=right|3,890||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101301)||1998 SH130|| align=right|15,3|| align=right|2,573|| align=right|0,143|| align=right|15,17|| align=right|4,127||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101302)||1998 SA131|| align=right|15,0|| align=right|2,646|| align=right|0,004|| align=right|9,57|| align=right|4,304||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101303)||1998 SE133|| align=right|16,1|| align=right|2,367|| align=right|0,180|| align=right|1,72|| align=right|3,641||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101304)||1998 SJ133|| align=right|16,1|| align=right|2,390|| align=right|0,175|| align=right|2,00|| align=right|3,693||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101305)||1998 SL133|| align=right|16,0|| align=right|2,390|| align=right|0,212|| align=right|1,96|| align=right|3,693||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101306)||1998 SM133|| align=right|15,5|| align=right|2,393|| align=right|0,198|| align=right|4,31|| align=right|3,702||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101307)||1998 SU133|| align=right|15,7|| align=right|2,726|| align=right|0,173|| align=right|2,74|| align=right|4,501||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101308)||1998 SX133|| align=right|14,8|| align=right|2,770|| align=right|0,169|| align=right|25,51|| align=right|4,610||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101309)||1998 SZ135|| align=right|16,2|| align=right|2,389|| align=right|0,195|| align=right|3,09|| align=right|3,693||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101310)||1998 SJ136|| align=right|16,7|| align=right|2,381|| align=right|0,196|| align=right|3,43|| align=right|3,674||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101311)||1998 SA138|| align=right|16,3|| align=right|2,367|| align=right|0,173|| align=right|5,68|| align=right|3,640||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101312)||1998 SO138|| align=right|15,6|| align=right|2,628|| align=right|0,205|| align=right|11,27|| align=right|4,259||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101313)||1998 SA142|| align=right|14,9|| align=right|2,740|| align=right|0,173|| align=right|5,93|| align=right|4,535||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101314)||1998 SD142|| align=right|16,3|| align=right|2,355|| align=right|0,096|| align=right|6,22|| align=right|3,614||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101315)||1998 SL143|| align=right|14,9|| align=right|2,699|| align=right|0,217|| align=right|9,03|| align=right|4,434||MBA||18. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(101316)||1998 SS145|| align=right|16,4|| align=right|2,350|| align=right|0,220|| align=right|2,65|| align=right|3,603||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(101317)||1998 SD149|| align=right|16,3|| align=right|2,468|| align=right|0,206|| align=right|3,16|| align=right|3,876||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101318)||1998 SJ151|| align=right|17,0|| align=right|2,629|| align=right|0,185|| align=right|5,53|| align=right|4,263||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101319)||1998 SW152|| align=right|17,1|| align=right|2,337|| align=right|0,232|| align=right|4,29|| align=right|3,572||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101320)||1998 SY153|| align=right|16,0|| align=right|2,322|| align=right|0,212|| align=right|7,57|| align=right|3,539||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101321)||1998 SP154|| align=right|15,2|| align=right|2,689|| align=right|0,124|| align=right|3,59|| align=right|4,410||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101322)||1998 SA155|| align=right|15,2|| align=right|2,667|| align=right|0,226|| align=right|3,11|| align=right|4,355||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101323)||1998 SO155|| align=right|16,0|| align=right|2,373|| align=right|0,143|| align=right|5,29|| align=right|3,654||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101324)||1998 SC157|| align=right|16,6|| align=right|2,298|| align=right|0,244|| align=right|3,11|| align=right|3,483||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101325)||1998 SO159|| align=right|15,4|| align=right|3,108|| align=right|0,126|| align=right|2,73|| align=right|5,477||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101326)||1998 SS159|| align=right|16,5|| align=right|2,477|| align=right|0,176|| align=right|3,57|| align=right|3,898||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101327)||1998 SW161|| align=right|16,4|| align=right|2,339|| align=right|0,216|| align=right|3,05|| align=right|3,576||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101328)||1998 SJ162|| align=right|16,6|| align=right|2,372|| align=right|0,322|| align=right|4,89|| align=right|3,652||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101329)||1998 SZ162|| align=right|14,8|| align=right|3,187|| align=right|0,128|| align=right|14,04|| align=right|5,688||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101330)||1998 SS163|| align=right|15,1|| align=right|2,688|| align=right|0,170|| align=right|13,33|| align=right|4,405||MBA||18. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(101331)||1998 SA164|| align=right|15,9|| align=right|1,912|| align=right|0,052|| align=right|21,89|| align=right|2,644||MBA||18. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(101332)||1998 SB168|| align=right|15,6|| align=right|2,364|| align=right|0,132|| align=right|7,26|| align=right|3,633||MBA||19. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101333)||1998 SC168|| align=right|14,7|| align=right|2,590|| align=right|0,223|| align=right|8,84|| align=right|4,167||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101334)||1998 SE169|| align=right|16,7|| align=right|2,278|| align=right|0,257|| align=right|11,87|| align=right|3,438||MBA||22. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101335)||1998 SK171|| align=right|16,7|| align=right|2,346|| align=right|0,216|| align=right|1,82|| align=right|3,592||MBA||18. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(101336)||1998 TN1|| align=right|15,7|| align=right|2,729|| align=right|0,087|| align=right|5,89|| align=right|4,508||MBA||12. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(101337)||1998 TD2|| align=right|14,9|| align=right|2,965|| align=right|0,091|| align=right|10,67|| align=right|5,105||MBA||12. října 1998||Caussols||ODAS
|-
|(101338)||1998 TM2|| align=right|15,8|| align=right|2,599|| align=right|0,079|| align=right|4,17|| align=right|4,189||MBA||13. října 1998||Caussols||ODAS
|-
|(101339)||1998 TS2|| align=right|16,1|| align=right|2,637|| align=right|0,134|| align=right|2,10|| align=right|4,282||MBA||13. října 1998||Caussols||ODAS
|-
|(101340)||1998 TN4|| align=right|15,7|| align=right|2,841|| align=right|0,030|| align=right|1,35|| align=right|4,789||MBA||13. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(101341)||1998 TA7|| align=right|15,4|| align=right|2,559|| align=right|0,090|| align=right|9,67|| align=right|4,094||MBA||12. října 1998||Caussols||ODAS
|-
|(101342)||1998 TA10|| align=right|14,6|| align=right|3,072|| align=right|0,158|| align=right|8,13|| align=right|5,385||MBA||12. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(101343)||1998 TL10|| align=right|15,7|| align=right|2,370|| align=right|0,176|| align=right|0,16|| align=right|3,647||MBA||12. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(101344)||1998 TG12|| align=right|15,5|| align=right|2,734|| align=right|0,132|| align=right|4,37|| align=right|4,520||MBA||13. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(101345)||1998 TQ12|| align=right|15,8|| align=right|2,345|| align=right|0,112|| align=right|7,41|| align=right|3,591||MBA||13. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(101346)||1998 TY15|| align=right|14,5|| align=right|3,147|| align=right|0,239|| align=right|22,59|| align=right|5,583||MBA||15. října 1998||Caussols||ODAS
|-
|(101347)||1998 TZ15|| align=right|16,0|| align=right|2,410|| align=right|0,096|| align=right|6,33|| align=right|3,741||MBA||15. října 1998||Caussols||ODAS
|-
|(101348)||1998 TG17|| align=right|15,4|| align=right|2,419|| align=right|0,258|| align=right|4,40|| align=right|3,762||MBA||14. října 1998||Caussols||ODAS
|-
|(101349)||1998 TA19|| align=right|17,0|| align=right|2,444|| align=right|0,182|| align=right|1,57|| align=right|3,820||MBA||14. října 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(101350)||1998 TE20|| align=right|14,8|| align=right|2,718|| align=right|0,066|| align=right|11,32|| align=right|4,480||MBA||13. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(101351)||1998 TM29|| align=right|15,8|| align=right|3,252|| align=right|0,116|| align=right|1,26|| align=right|5,864||MBA||15. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(101352)||1998 TT33|| align=right|16,2|| align=right|2,353|| align=right|0,251|| align=right|3,87|| align=right|3,609||MBA||14. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101353)||1998 TC34|| align=right|16,0|| align=right|2,354|| align=right|0,225|| align=right|3,46|| align=right|3,611||MBA||14. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101354)||1998 TB35|| align=right|15,3|| align=right|2,576|| align=right|0,243|| align=right|5,32|| align=right|4,134||MBA||14. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101355)||1998 TS35|| align=right|16,4|| align=right|2,417|| align=right|0,198|| align=right|1,43|| align=right|3,757||MBA||15. října 1998||Caussols||ODAS
|-
|(101356)||1998 TD36|| align=right|15,9|| align=right|2,935|| align=right|0,120|| align=right|1,90|| align=right|5,027||MBA||15. října 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(101357)||1998 TL37|| align=right|16,3|| align=right|2,609|| align=right|0,176|| align=right|14,05|| align=right|4,213||MBA||14. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101358)||1998 TQ37|| align=right|15,8|| align=right|2,580|| align=right|0,145|| align=right|5,43|| align=right|4,142||MBA||10. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101359)||1998 TD38|| align=right|15,5|| align=right|2,580|| align=right|0,184|| align=right|13,32|| align=right|4,144||MBA||14. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101360)||1998 UH|| align=right|13,8|| align=right|3,142|| align=right|0,346|| align=right|25,54|| align=right|5,569||MBA||17. října 1998||Catalina||CSS
|-
|(101361)||1998 UJ|| align=right|15,3|| align=right|2,339|| align=right|0,229|| align=right|24,43|| align=right|3,576||MBA||17. října 1998||Catalina||CSS
|-
|(101362)||1998 UP|| align=right|16,7|| align=right|2,331|| align=right|0,208|| align=right|5,04|| align=right|3,558||MBA||17. října 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(101363)||1998 UQ|| align=right|15,9|| align=right|2,330|| align=right|0,333|| align=right|9,93|| align=right|3,556||MBA||16. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101364)||1998 US|| align=right|15,0|| align=right|2,381|| align=right|0,292|| align=right|12,80|| align=right|3,673||MBA||18. října 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(101365)||1998 UT|| align=right|16,1|| align=right|1,909|| align=right|0,047|| align=right|18,25|| align=right|2,637||MBA||16. října 1998||Catalina||CSS
|-
|(101366)||1998 UY|| align=right|15,0|| align=right|3,096|| align=right|0,077|| align=right|6,63|| align=right|5,448||MBA||17. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(101367)||1998 UB1|| align=right|16,0|| align=right|2,852|| align=right|0,218|| align=right|0,50|| align=right|4,816||MBA||16. října 1998||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(101368)||1998 UW2|| align=right|15,4|| align=right|2,543|| align=right|0,183|| align=right|5,64|| align=right|4,056||MBA||20. října 1998||Caussols||ODAS
|-
|(101369)||1998 UY3|| align=right|15,8|| align=right|2,699|| align=right|0,124|| align=right|4,12|| align=right|4,433||MBA||20. října 1998||Caussols||ODAS
|-
|(101370)||1998 UM4|| align=right|16,4|| align=right|2,389|| align=right|0,241|| align=right|4,84|| align=right|3,691||MBA||20. října 1998||Caussols||ODAS
|-
|(101371)||1998 UT5|| align=right|16,1|| align=right|2,387|| align=right|0,187|| align=right|3,30|| align=right|3,686||MBA||22. října 1998||Caussols||ODAS
|-
|(101372)||1998 UD6|| align=right|15,8|| align=right|2,655|| align=right|0,073|| align=right|5,40|| align=right|4,325||MBA||22. října 1998||Caussols||ODAS
|-
|(101373)||1998 UV8|| align=right|16,7|| align=right|2,312|| align=right|0,216|| align=right|1,74|| align=right|3,514||MBA||17. října 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(101374)||1998 UT9|| align=right|15,9|| align=right|2,688|| align=right|0,058|| align=right|1,63|| align=right|4,407||MBA||16. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(101375)||1998 UA10|| align=right|16,4|| align=right|2,619|| align=right|0,031|| align=right|2,34|| align=right|4,239||MBA||16. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(101376)||1998 UY10|| align=right|15,7|| align=right|2,788|| align=right|0,146|| align=right|9,51|| align=right|4,654||MBA||17. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(101377)||1998 UB12|| align=right|16,5|| align=right|2,676|| align=right|0,038|| align=right|2,73|| align=right|4,377||MBA||17. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(101378)||1998 UP12|| align=right|16,6|| align=right|2,588|| align=right|0,148|| align=right|2,26|| align=right|4,164||MBA||18. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(101379)||1998 UE16|| align=right|16,0|| align=right|2,361|| align=right|0,194|| align=right|7,24|| align=right|3,627||MBA||23. října 1998||Caussols||ODAS
|-
|(101380)||1998 UT17|| align=right|16,3|| align=right|2,343|| align=right|0,226|| align=right|1,65|| align=right|3,586||MBA||18. října 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(101381)||1998 UU19|| align=right|15,6|| align=right|2,339|| align=right|0,185|| align=right|11,03|| align=right|3,577||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101382)||1998 UN21|| align=right|15,5|| align=right|2,339|| align=right|0,143|| align=right|7,60|| align=right|3,577||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101383)||1998 UK23|| align=right|15,3|| align=right|2,348|| align=right|0,120|| align=right|13,39|| align=right|3,598||MBA||30. října 1998||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(101384)||1998 UW23|| align=right|15,6|| align=right|2,567|| align=right|0,233|| align=right|5,99|| align=right|4,113||MBA||17. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101385)||1998 UB24|| align=right|16,3|| align=right|2,293|| align=right|0,153|| align=right|6,05|| align=right|3,472||MBA||17. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101386)||1998 UW26|| align=right|15,5|| align=right|2,587|| align=right|0,212|| align=right|4,96|| align=right|4,161||MBA||18. října 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(101387)||1998 UE28|| align=right|15,1|| align=right|2,564|| align=right|0,293|| align=right|12,67|| align=right|4,105||MBA||29. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101388)||1998 UA31|| align=right|15,6|| align=right|2,421|| align=right|0,201|| align=right|24,25|| align=right|3,766||MBA||29. října 1998||Catalina||CSS
|-
|(101389)||1998 UQ33|| align=right|15,7|| align=right|2,542|| align=right|0,263|| align=right|6,33|| align=right|4,052||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101390)||1998 UV33|| align=right|15,7|| align=right|2,356|| align=right|0,141|| align=right|5,51|| align=right|3,615||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101391)||1998 UM34|| align=right|16,2|| align=right|2,352|| align=right|0,264|| align=right|5,95|| align=right|3,607||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101392)||1998 UW34|| align=right|16,2|| align=right|2,414|| align=right|0,164|| align=right|4,01|| align=right|3,750||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101393)||1998 UD36|| align=right|16,4|| align=right|2,326|| align=right|0,193|| align=right|1,23|| align=right|3,546||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101394)||1998 UL38|| align=right|15,9|| align=right|2,395|| align=right|0,170|| align=right|3,77|| align=right|3,705||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101395)||1998 UB39|| align=right|16,0|| align=right|2,331|| align=right|0,210|| align=right|7,67|| align=right|3,558||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101396)||1998 UE39|| align=right|17,2|| align=right|2,378|| align=right|0,206|| align=right|0,19|| align=right|3,665||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101397)||1998 UG39|| align=right|16,0|| align=right|2,358|| align=right|0,213|| align=right|3,21|| align=right|3,619||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101398)||1998 UR39|| align=right|16,1|| align=right|2,569|| align=right|0,183|| align=right|3,01|| align=right|4,118||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101399)||1998 UV39|| align=right|14,9|| align=right|3,093|| align=right|0,147|| align=right|12,35|| align=right|5,440||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101400)||1998 UQ41|| align=right|16,5|| align=right|2,532|| align=right|0,186|| align=right|4,93|| align=right|4,029||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101401)||1998 VD|| align=right|16,3|| align=right|2,362|| align=right|0,228|| align=right|3,33|| align=right|3,629||MBA||7. listopadu 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(101402)||1998 VG1|| align=right|16,1|| align=right|2,305|| align=right|0,299|| align=right|8,43|| align=right|3,498||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101403)||1998 VS2|| align=right|15,6|| align=right|2,757|| align=right|0,100|| align=right|4,57|| align=right|4,577||MBA||10. listopadu 1998||Caussols||ODAS
|-
|(101404)||1998 VY2|| align=right|15,1|| align=right|2,934|| align=right|0,053|| align=right|9,52|| align=right|5,026||MBA||10. listopadu 1998||Caussols||ODAS
|-
|(101405)||1998 VJ3|| align=right|13,1|| align=right|5,230|| align=right|0,071|| align=right|6,54|| align=right|11,96||JUT||10. listopadu 1998||Caussols||ODAS
|-
|(101406)||1998 VL3|| align=right|15,6|| align=right|2,840|| align=right|0,067|| align=right|2,21|| align=right|4,785||MBA||10. listopadu 1998||Caussols||ODAS
|-
|(101407)||1998 VQ3|| align=right|15,8|| align=right|2,710|| align=right|0,098|| align=right|3,03|| align=right|4,461||MBA||10. listopadu 1998||Caussols||ODAS
|-
|(101408)||1998 VC6|| align=right|16,3|| align=right|2,387|| align=right|0,208|| align=right|1,33|| align=right|3,687||MBA||11. listopadu 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(101409)||1998 VQ6|| align=right|15,4|| align=right|2,325|| align=right|0,202|| align=right|4,32|| align=right|3,544||MBA||11. listopadu 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(101410)||1998 VZ6|| align=right|16,8|| align=right|2,391|| align=right|0,192|| align=right|2,28|| align=right|3,697||MBA||12. listopadu 1998||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(101411)||1998 VO7|| align=right|16,1|| align=right|2,285|| align=right|0,222|| align=right|7,81|| align=right|3,453||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101412)||1998 VS7|| align=right|14,3|| align=right|2,703|| align=right|0,187|| align=right|12,51|| align=right|4,442||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101413)||1998 VG9|| align=right|16,0|| align=right|2,351|| align=right|0,241|| align=right|6,41|| align=right|3,603||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101414)||1998 VJ9|| align=right|16,5|| align=right|2,349|| align=right|0,192|| align=right|6,44|| align=right|3,599||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101415)||1998 VB12|| align=right|16,3|| align=right|2,544|| align=right|0,284|| align=right|6,00|| align=right|4,058||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101416)||1998 VN12|| align=right|15,4|| align=right|2,621|| align=right|0,204|| align=right|4,87|| align=right|4,243||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101417)||1998 VG13|| align=right|16,4|| align=right|2,380|| align=right|0,116|| align=right|0,81|| align=right|3,672||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101418)||1998 VW15|| align=right|16,8|| align=right|2,356|| align=right|0,157|| align=right|3,20|| align=right|3,616||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101419)||1998 VV16|| align=right|16,4|| align=right|2,599|| align=right|0,208|| align=right|4,46|| align=right|4,190||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101420)||1998 VE17|| align=right|16,3|| align=right|2,345|| align=right|0,195|| align=right|5,61|| align=right|3,589||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101421)||1998 VS17|| align=right|14,0|| align=right|3,106|| align=right|0,206|| align=right|17,98|| align=right|5,472||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101422)||1998 VV18|| align=right|16,4|| align=right|2,323|| align=right|0,185|| align=right|4,94|| align=right|3,539||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101423)||1998 VA19|| align=right|15,4|| align=right|2,532|| align=right|0,182|| align=right|6,55|| align=right|4,028||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101424)||1998 VA20|| align=right|15,4|| align=right|2,759|| align=right|0,212|| align=right|5,31|| align=right|4,582||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101425)||1998 VH20|| align=right|15,8|| align=right|2,634|| align=right|0,172|| align=right|4,20|| align=right|4,274||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101426)||1998 VZ20|| align=right|16,2|| align=right|2,618|| align=right|0,239|| align=right|4,58|| align=right|4,236||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101427)||1998 VA25|| align=right|16,0|| align=right|2,369|| align=right|0,106|| align=right|6,82|| align=right|3,645||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101428)||1998 VE30|| align=right|16,2|| align=right|2,642|| align=right|0,230|| align=right|8,86|| align=right|4,294||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101429)||1998 VF31|| align=right|17,2|| align=right|1,525|| align=right|0,101|| align=right|31,30|| align=right|1,882||MBA||13. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101430)||1998 VE32|| align=right|15,2|| align=right|1,857|| align=right|0,290|| align=right|26,98|| align=right|2,530||MBA||14. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101431)||1998 VX32|| align=right|15,4|| align=right|2,529|| align=right|0,135|| align=right|3,10|| align=right|4,022||MBA||11. listopadu 1998||Chichibu||N. Sato
|-
|(101432)||1998 VG33|| align=right|15,2|| align=right|2,543|| align=right|0,282|| align=right|16,54|| align=right|4,056||MBA||14. listopadu 1998||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(101433)||1998 VR33|| align=right|14,8|| align=right|2,620|| align=right|0,052|| align=right|21,45|| align=right|4,241||MBA||11. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101434)||1998 VU33|| align=right|15,3|| align=right|2,799|| align=right|0,075|| align=right|2,48|| align=right|4,683||MBA||10. listopadu 1998||Caussols||ODAS
|-
|(101435)||1998 VC36|| align=right|16,6|| align=right|2,340|| align=right|0,251|| align=right|3,29|| align=right|3,580||MBA||14. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101436)||1998 VF36|| align=right|16,3|| align=right|2,365|| align=right|0,233|| align=right|1,68|| align=right|3,637||MBA||14. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101437)||1998 VL38|| align=right|16,0|| align=right|2,630|| align=right|0,135|| align=right|2,10|| align=right|4,264||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101438)||1998 VE39|| align=right|15,4|| align=right|2,392|| align=right|0,197|| align=right|4,65|| align=right|3,699||MBA||11. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101439)||1998 VH39|| align=right|15,9|| align=right|2,373|| align=right|0,147|| align=right|5,36|| align=right|3,655||MBA||11. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101440)||1998 VO41|| align=right|17,2|| align=right|2,407|| align=right|0,189|| align=right|1,68|| align=right|3,734||MBA||14. listopadu 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(101441)||1998 VB42|| align=right|17,0|| align=right|2,368|| align=right|0,232|| align=right|1,32|| align=right|3,644||MBA||15. listopadu 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(101442)||1998 VP42|| align=right|16,3|| align=right|2,714|| align=right|0,174|| align=right|5,79|| align=right|4,471||MBA||15. listopadu 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(101443)||1998 VA43|| align=right|15,4|| align=right|2,693|| align=right|0,170|| align=right|13,06|| align=right|4,419||MBA||15. listopadu 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(101444)||1998 VS43|| align=right|15,3|| align=right|2,436|| align=right|0,040|| align=right|5,42|| align=right|3,802||MBA||15. listopadu 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(101445)||1998 VG47|| align=right|14,8|| align=right|2,551|| align=right|0,133|| align=right|14,02|| align=right|4,073||MBA||14. listopadu 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(101446)||1998 VY47|| align=right|15,8|| align=right|2,751|| align=right|0,056|| align=right|5,14|| align=right|4,562||MBA||15. listopadu 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(101447)||1998 VY50|| align=right|15,4|| align=right|2,381|| align=right|0,207|| align=right|12,85|| align=right|3,674||MBA||11. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101448)||1998 VF54|| align=right|16,1|| align=right|2,327|| align=right|0,205|| align=right|5,89|| align=right|3,550||MBA||14. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101449)||1998 VQ55|| align=right|15,5|| align=right|2,277|| align=right|0,234|| align=right|8,64|| align=right|3,434||MBA||15. listopadu 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(101450)||1998 VN56|| align=right|16,4|| align=right|2,389|| align=right|0,181|| align=right|1,54|| align=right|3,692||MBA||15. listopadu 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101451)||1998 VW56|| align=right|15,4|| align=right|2,355|| align=right|0,181|| align=right|5,58|| align=right|3,614||MBA||14. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101452)||1998 WS1|| align=right|16,0|| align=right|2,474|| align=right|0,220|| align=right|2,06|| align=right|3,890||MBA||18. listopadu 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(101453)||1998 WN2|| align=right|14,8|| align=right|2,554|| align=right|0,162|| align=right|12,16|| align=right|4,080||MBA||19. listopadu 1998||Caussols||ODAS
|-
|(101454)||1998 WZ2|| align=right|15,5|| align=right|2,377|| align=right|0,214|| align=right|3,19|| align=right|3,663||MBA||17. listopadu 1998||Caussols||ODAS
|-
|(101455)||1998 WN4|| align=right|15,8|| align=right|1,929|| align=right|0,090|| align=right|23,93|| align=right|2,679||MBA||17. listopadu 1998||Catalina||CSS
|-
|(101456)||1998 WY4|| align=right|14,2|| align=right|3,211|| align=right|0,275|| align=right|16,23|| align=right|5,752||MBA||19. listopadu 1998||Catalina||CSS
|-
|(101457)||1998 WF6|| align=right|15,6|| align=right|2,391|| align=right|0,233|| align=right|13,51|| align=right|3,695||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101458)||1998 WJ6|| align=right|16,1|| align=right|2,534|| align=right|0,292|| align=right|4,05|| align=right|4,033||MBA||22. listopadu 1998||Les Tardieux||M. Boeuf
|-
|(101459)||1998 WD7|| align=right|16,5|| align=right|2,411|| align=right|0,187|| align=right|2,55|| align=right|3,744||MBA||19. listopadu 1998||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(101460)||1998 WH7|| align=right|16,2|| align=right|2,355|| align=right|0,100|| align=right|5,97|| align=right|3,614||MBA||23. listopadu 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(101461)||1998 WU7|| align=right|16,7|| align=right|2,388|| align=right|0,168|| align=right|6,91|| align=right|3,689||MBA||25. listopadu 1998||Cocoa||I. P. Griffin
|-
|(101462)||1998 WW7|| align=right|15,9|| align=right|2,364|| align=right|0,189|| align=right|3,23|| align=right|3,634||MBA||25. listopadu 1998||Cocoa||I. P. Griffin
|-
|(101463)||1998 WM11|| align=right|15,7|| align=right|2,352|| align=right|0,105|| align=right|3,84|| align=right|3,607||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101464)||1998 WS11|| align=right|15,6|| align=right|2,634|| align=right|0,043|| align=right|4,50|| align=right|4,275||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101465)||1998 WL12|| align=right|16,1|| align=right|2,288|| align=right|0,303|| align=right|3,13|| align=right|3,461||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101466)||1998 WJ15|| align=right|12,4|| align=right|5,274|| align=right|0,079|| align=right|11,92|| align=right|12,12||JUT||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101467)||1998 WG16|| align=right|15,4|| align=right|2,446|| align=right|0,124|| align=right|6,32|| align=right|3,824||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101468)||1998 WJ16|| align=right|15,9|| align=right|2,567|| align=right|0,254|| align=right|3,36|| align=right|4,113||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101469)||1998 WU16|| align=right|15,4|| align=right|2,673|| align=right|0,110|| align=right|13,20|| align=right|4,369||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101470)||1998 WV16|| align=right|14,8|| align=right|2,666|| align=right|0,040|| align=right|15,70|| align=right|4,353||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101471)||1998 WX16|| align=right|15,5|| align=right|2,652|| align=right|0,163|| align=right|5,78|| align=right|4,319||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101472)||1998 WL18|| align=right|15,8|| align=right|2,386|| align=right|0,245|| align=right|6,28|| align=right|3,686||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101473)||1998 WM20|| align=right|14,9|| align=right|2,592|| align=right|0,230|| align=right|11,30|| align=right|4,173||MBA||18. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101474)||1998 WQ21|| align=right|14,9|| align=right|2,861|| align=right|0,075|| align=right|7,10|| align=right|4,838||MBA||18. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101475)||1998 WF22|| align=right|16,1|| align=right|2,442|| align=right|0,175|| align=right|2,59|| align=right|3,815||MBA||18. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101476)||1998 WY22|| align=right|16,1|| align=right|2,365|| align=right|0,205|| align=right|4,41|| align=right|3,636||MBA||18. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(101477)||1998 WO25|| align=right|14,5|| align=right|3,084|| align=right|0,126|| align=right|9,04|| align=right|5,415||MBA||16. listopadu 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(101478)||1998 WN27|| align=right|16,2|| align=right|2,655|| align=right|0,127|| align=right|2,22|| align=right|4,325||MBA||18. listopadu 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(101479)||1998 WC29|| align=right|16,7|| align=right|2,684|| align=right|0,034|| align=right|2,87|| align=right|4,396||MBA||23. listopadu 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(101480)||1998 WH32|| align=right|15,2|| align=right|2,546|| align=right|0,199|| align=right|13,11|| align=right|4,061||MBA||20. listopadu 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101481)||1998 WN33|| align=right|15,8|| align=right|2,455|| align=right|0,165|| align=right|3,29|| align=right|3,846||MBA||23. listopadu 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101482)||1998 WT33|| align=right|14,9|| align=right|2,650|| align=right|0,134|| align=right|23,78|| align=right|4,314||MBA||23. listopadu 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101483)||1998 WQ34|| align=right|15,2|| align=right|2,808|| align=right|0,137|| align=right|7,68|| align=right|4,704||MBA||17. listopadu 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(101484)||1998 WF35|| align=right|15,9|| align=right|2,866|| align=right|0,078|| align=right|2,70|| align=right|4,851||MBA||18. listopadu 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(101485)||1998 WH36|| align=right|17,1|| align=right|2,551|| align=right|0,188|| align=right|8,46|| align=right|4,075||MBA||19. listopadu 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(101486)||1998 WJ38|| align=right|15,2|| align=right|3,078|| align=right|0,078|| align=right|7,10|| align=right|5,399||MBA||21. listopadu 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(101487)||1998 WB40|| align=right|15,9|| align=right|2,357|| align=right|0,339|| align=right|22,93|| align=right|3,619||MBA||22. listopadu 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(101488)||1998 WM42|| align=right|14,4|| align=right|2,999|| align=right|0,117|| align=right|6,86|| align=right|5,194||MBA||19. listopadu 1998||Caussols||ODAS
|-
|(101489)||1998 WW43|| align=right|15,4|| align=right|2,653|| align=right|0,096|| align=right|2,31|| align=right|4,321||MBA||20. listopadu 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101490)||1998 WX43|| align=right|16,1|| align=right|2,449|| align=right|0,178|| align=right|2,14|| align=right|3,832||MBA||20. listopadu 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101491)||1998 XA|| align=right|15,7|| align=right|2,560|| align=right|0,308|| align=right|13,75|| align=right|4,096||MBA||1. prosince 1998||Cocoa||I. P. Griffin
|-
|(101492)||1998 XT1|| align=right|12,0|| align=right|5,180|| align=right|0,058|| align=right|21,93|| align=right|11,79||JUT||7. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(101493)||1998 XB3|| align=right|16,1|| align=right|2,356|| align=right|0,186|| align=right|7,48|| align=right|3,616||MBA||7. prosince 1998||San Marcello||M. Tombelli; A. Boattini
|-
|(101494)||1998 XD3|| align=right|15,4|| align=right|2,575|| align=right|0,202|| align=right|5,96|| align=right|4,130||MBA||8. prosince 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(101495)||1998 XJ3|| align=right|15,0|| align=right|2,929|| align=right|0,110|| align=right|7,74|| align=right|5,013||MBA||10. prosince 1998||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(101496)||1998 XM3|| align=right|14,8|| align=right|2,549|| align=right|0,397|| align=right|8,66|| align=right|4,070||MBA||9. prosince 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(101497)||1998 XB6|| align=right|16,2|| align=right|2,881|| align=right|0,041|| align=right|3,09|| align=right|4,888||MBA||8. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(101498)||1998 XC7|| align=right|15,5|| align=right|3,051|| align=right|0,007|| align=right|2,81|| align=right|5,327||MBA||8. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(101499)||1998 XS7|| align=right|15,8|| align=right|2,761|| align=right|0,069|| align=right|3,78|| align=right|4,587||MBA||9. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(101500)||1998 XP8|| align=right|15,1|| align=right|2,880|| align=right|0,186|| align=right|3,42|| align=right|4,886||MBA||12. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek